The Hole (in inglese "Il buco") è il titolo di vari film:

Cinema 
 The Hole  – film statunitense del 1962 diretto da John Hubley
 The Hole  – film britannico del 1996 diretto da Stephen Galvin
 The Hole  – film neozelandese del 1998 diretto da Brian Challis
 The Hole - Il buco (Dong) – film taiwanese del 1998 diretto da Tsai Ming-liang
 The Hole  – film del 2000 diretto da Jin Ishimoto
 The Hole  – film britannico del 2001 diretto da Nick Hamm
 The Hole  – film statunitense del 2003 diretto da Wash Westmoreland
 The Hole  – film statunitense del 2006 diretto da Brent Meyer
 The Hole  – film statunitense del 2009 diretto da Joe Dante